Le mot minimus est originellement le nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « le plus petit, très petit ».

En taxonomie, le mot minimus est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales de très petite taille, et dont le genre (biologique) a un nom du genre masculin. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
  (antonyme)

Épithète spécifique